Alum Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Branch (Buffalo Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Freestone County)
 Alum Branch (Grassy Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Bastrop County)
 Alum Branch (Lake Fork Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Wood County)
 Alum Branch (Navasota River), Fluss im Bundesstaat Texas (Robertson County)
 Alum Branch (Trinity River), Fluss im Bundesstaat Texas (Freestone County)
 Alum Branch (West Fork Plum Creek), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Alum Dirt Branch, Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alum Lick Branch, Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Alum Springs Branch, Fluss im Bundesstaat North Carolina

Siehe auch:
 Alum Cave Branch
 Alum Rock Branch